Ка́зепяэ, ранее также Ка́зепя (), на русском языке Ка́зепель, на местном наречии Kaseba ~ Kasepa — посёлок в волости Пейпсиээре уезда Тартумаа, Эстония.

География 
Расположен на берегу Чудского озера. Расстояние до уездного центра — города Тарту — 32 км. Высота над уровнем моря — 35 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 194 человека, из них 12 (6,2 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в посёлке проживали 169 человек, из них 85 женщин и 84 мужчины; детей в возрасте до 14 лет включительно — 9, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 60.

Численность населения посёлка Казепяэ по данным Департамента статистики:

История 
Первое упоминание о поселении относится к 1582 году (Kazape, Kasopa). В письменных источниках 1592 года упоминается Kasope, 1601 года — Kassepe ~ Kaszepehe, 1839 года — Kassepäh.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1866 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Казепе.

В конце XIX века в местной старообрядческой общине было 515 прихожан.

В 1908 году община легализовалась как «Казепеская старообрядческая община старопоморского толка Юрьевского уезда Лифляндской губернии». К общине принадлежали 542 человека при общем числе жителей 689 человек. В 1926 году Казепяэская община была перерегистрирована в Эстонской Республике.

Исторически Казепяэ была деревней с русскими корнями. Статус посёлка получила в 1977 году, когда были объединены деревни Ста́рая Ка́зепель (Vana-Kasepää) на севере и Но́вая Ка́зепель (Uus-Kasepää) на юге.

Примечания 

Населённые пункты уезда Тартумаа
Пейпсиээре